

Persone
 Gianfranco Giannoni (1946) – pittore e poeta italiano
 Giotto Giannoni (1895-1963) – ceramista, artista, scultore e pittore italiano
 Giovanni Giannoni (1948) – politico sammarinese
 Juan Antonio Flecha Giannoni (1977) – ex ciclista su strada argentino naturalizzato spagnolo
 Roberto Giannoni (1934-2016) – scrittore e poeta dialettale italiano

Altro
 Spaccio Giannoni – località del castello di Domagnano, nella Repubblica di San Marino

Pagine correlate
Giannone